

La prima stagione della serie televisiva In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte è stata trasmessa in anteprima in Germania da Das Erste tra il 22 gennaio 2015 e il 25 febbraio 2016.

Collegamenti esterni